Okręty US Navy o nazwie USS „Sutton”

 Pierwszy USS „Sutton” (DE-286) miał być niszczycielem eskortowym, ale jego budowa została przerwana w 1944 roku.
 Drugi USS „Sutton” (DE-771) był niszczycielem eskortowym. W służbie w latach 1944-1947.

Sutton